
Ливия, Либия (др.-греч. Λιβὺη, лат. Libya, Livia) — древнегреческое женское имя собственное. Латинизированная мужская форма имени — Ливий.

Персоналии 
Некоторые известные персоналии с именем Ливия в Новейшее время:
 Ливия Ланселот (род. 1988) — чемпионка мира по женскому мотокроссу.
 Ливия Маргарита Гувернёр Камеро (1941—1961) — венесуэльская революционерка.
 Ливия Фреге (1818—1891) — немецкая певица сопрано.
 Ливия Шутова (род. 1925) — советская театральная актриса.
В Древнем Риме:
Ливии — древнеримский плебейский род.
Ливия Друзилла, Юлия Августа, Ливия Августа (58 г. до н. э. — 29 г. н. э.) — жена императора Октавиана Августа, мать императора Тиберия.
 Ливия Орестилла, Корнелия Орестилла, Корнелия Орестина (ок. 20 г. н. э. — не ранее 40 г. н. э.) — вторая жена императора Калигулы.
 Ливия Юлия, Ливилла (ок. 13 г. до н. э. — 31 г. н. э.) — сестра императора Клавдия, племянница императора Тиберия (не следует путать с Юлией Ливиллой).
 Ливия Юлия, чаще Юлия Друза (5 г. до н. э. — 43 г. н. э.) — внучка императора Тиберия, дочь его сына Друза Младшего.
 Ливия (ум. ок. 92 года до н. э.) — древнеримская матрона, наиболее известная как мать Марка Порция Катона Младшего (Утического).

Мифология и религия:
 Ливия — в мифологии древних греков и римлян нимфа, дочь Эпафа, эпоним страны Ливии.
 Ливия — христианская преподобномученица, память в православной традиции .

Топонимы 
Ливия — современное государство.
 Ливия (королевство) — монархический этап существования государства Ливия в 1951—1969 гг.
 Ливия (итальянская) — колониальные владения Итальянского королевства в Северной Африке.
 Ливия (часть света) — в период античности у древних греков (иногда и латинских авторов) название части света Африка.
 Ливия (историческая область) — историческая область на северо-западном побережье Африки от Нила до обоих Сиртов (в разные периоды у различных народов границы области менялись). Название частей исторической области Ливия:
 Ливия Верхняя, Ливийский Пентаполис — римская провинция, часть области Киренаика.
 Ливия Нижняя, Ливия Сикка — римская провинция, она же Безводная Ливия, она же Мармарика.
 Ливия, Ливийский ном — часть Мармарики, иногда упоминалась отдельно от неё.
 Ливия Внутренняя — внутренние районы к югу от Верхней и Нижней Ливии или иногда всей Северной Африки.
В древнегреческой и римской мифологии:
 Ливия (мифология) — страна на границе известного мира.

Другое 
 (1268) Ливия — астероид.

См. также 

Тит Ливий